

Persone 
 Ansano Luti, illuminista italiano.
 Benedetto Luti, pittore italiano.
 Emilia Luti, istruttrice domestica di alcune famiglie aristocratiche milanesi.
 Filippo Luti (o Luzi, Luzzi), pittore italiano.
 Giorgio Luti, critico letterario italiano.
 Giorgio Luti (religioso), religioso senese dell'ordine dei Gesuati.
 Margherita Luti, detta La fornarina, modella e amante di Raffaello Sanzio.
 Niccolaio Luti, fantino del Palio di Siena.

Altro
 Palazzo Luti, palazzo storico di Siena.
 Palazzo Luti, palazzo storico di Roccastrada, in provincia di Grosseto.

Pagine correlate
Luzi
Luci